Hein ist
 ein männlicher Vorname, siehe Hein (Vorname) – dort zu Namensträgern
 ein Familienname, siehe Hein (Familienname) – dort zu Namensträgern

Hein bezeichnet:
 Hein, sächsisches Adelsgeschlecht
 Freund Hein, eine Personifizierung des Todes
 Hein Mück, eine Schlager- und Werbefigur Bremerhavens
 Hein Blöd, eine durch Die Sendung mit der Maus bekannt gewordene Figur von Walter Moers
 Zirkus Hein, deutscher Zirkus (1933–2001)

Siehe auch:
 Hain (Begriffsklärung)
 Heyn
 Hayn
 Hine